Morghen ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Morghen (1730–1807?), italienischer Kupferstecher, Zeichner, Radierer und Kupferstichhändler